Wilhelm, nombre alemán equivalente a Guillermo, puede hacer referencia a:

Carl Wilhelm Siemens, ingeniero alemán.
Constantin Wilhelm Lambert Gloger, ornitólogo alemán.
Friedrich Wilhelm IV de Prusia, rey de Prusia (1840-(1861).
Gottfried Wilhelm Leibniz, matemático alemán.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filósofo alemán.
Johannes Wilhelm Jensen, escritor danés, premio Nobel de Literatura en 1944.
Kati Wilhelm, atleta de biathlon alemana.
Peter Wilhelm Lund, paleontólogo.
Wilhelm Canaris, militar alemán.
Wilhelm Conrad Röntgen, físico alemán, premio Nobel de Física en 1901.
Wilhelm Eduard Weber, físico alemán.
Wilhelm List, mariscal de campo alemán.
Wilhelm Ostwald, químico y filósofo alemán, premio Nobel de Química en 1909.
Wilhelm Reich, psicólogo austriaco.
Wilhelm Steinitz, ajedrecista checo.
Wilhelm Wien, físico alemán, premio Nobel de Física en 1911.
Wilhelm Zaisser, político de la República Democrática Alemana.
Willi Weber (Wilhelm Friedrich Weber), mánager alemán de pilotos de automovilismo.
Wilhelm von Bismarck, Político, diplomático, profesor, miembro del Reichstag alemán y miembro de la Cámara de Representantes de Prusia.